

Geografia
Berzano di San Pietro – comune italiano in provincia di Asti.
Berzano di Tortona – comune italiano in provincia di Alessandria.

Persone
Luigi Berzano – sociologo italiano